Hrolf, Hrólfr o Hroðulf en nórdico antiguo, es un nombre masculino de origen escandinavo, fue muy popular en la Era vikinga.

Personajes
 Hrólfr Kraki, héroe legendario de las sagas nórdicas del siglo VI;
 Hrólfr nefja, caudillo vikingo del siglo IX; 
 Hrólfr Helgasson, colono vikingo en Islandia del siglo IX;
 Hrolf Ganger, caudillo vikingo de Normandía del siglo IX;
 Hrólfr Gautreksson, rey vikingo de los gautas;
 Hrolf in Bergi Svåsason, rey vikingo del reino de Hordaland.

Literatura
 Hrólfs saga Gautrekssonar, saga nórdica;
 Hrólfs saga kraka, saga nórdica.

Referencias 

Nombres escandinavos